First Division (Malta), een voetbaldivisie
 Scottish First Division, tweede voetbaldivisie in Schotland
 Welsh First Division, tweede voetbaldivisie in Wales
 Football League Championship, tweede voetbaldivisie in Engeland
 NIFL Championship, tweede voetbaldivisie in Noord-Ierland
 League of Ireland First Division, tweede voetbaldivisie in Ierland

Zie ook 
 Eerste Divisie (doorverwijspagina)